J.Koenig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Gerhard König
 Johann Gerhard Koenig